Бассир, Салахеддин — марокканский футболист, выступавший на позиции нападающего за сборную Марокко.
 Бассир, Хуссейн — египетский археолог, изучающий пирамиды Гизы.